Драж је било који вид енергије (механичке, светлосне, топлотне, хемијске) који делује на рецепторе и изазива неку промену у организму или његовом понашању. У класичном бихевиоризму, стимулус или драж игра веома важну улогу у понашању које се може свести на низ С-Р (стимуланс-реакција). Праг дражи је најмања количина енергије коју региструје рецептор, а истовремено утиче на било какву промену у организму.

Литература 
 

Психологија